Jana Gana Mana (en hindi :  ; en bengali : ) est l'hymne national de l'Inde adopté par l'Assemblée constituante, le . Il est la première strophe d'un chant écrit et composé par Rabindranath Tagore en 1911 (également auteur de l'hymne bangladais).

Il est basé sur l'hymne Brahmo Bharoto Bhagyo Bidhata (en bengali : ) qui a été créé par Tagore. Il a été officiellement proclamé hymne national de l'Inde par l'Assemblée constituante de l'Inde le 24 janvier 1950.

Histoire 
En 1911, le polyglotte bengali Rabindranath Tagore a écrit le poème original Bharoto Bhagyo Bidhata, qui comporte cinq strophes. Le poème fut publié en janvier 1912 dans la Tatwabodhini Patrika, qui était la publication officielle du Brahmo Samaj avec Tagore.

Il a été chanté pour la première fois en public le 27 décembre 1911 lors de la session de Calcutta (aujourd'hui Kolkata) du Congrès national indien.

En 1912, la chanson a été interprétée par Sarala Devi Chaudhurani, la nièce de Tagore, avec le groupe d'élèves de l'école, devant des membres éminents du Congrès tels que Bishan Narayan Dhar, président du Congrès national indien, et Ambika Charan Majumdar.

À l'extérieur de Calcutta, le 28 février 1919, la chanson a été chantée par le barde lui-même lors d'une session dans une université de l'Andhra Pradesh, où Tagore s'est rendu pour chanter la chanson. La chanson a captivé les étudiants universitaires, tandis que Margaret Cousins (alors directrice adjointe de l'université) a demandé à Tagore de créer une traduction anglaise de la chanson et d'écrire la notation musicale de l'hymne national. Tagore a traduit le texte en anglais à l'université, qu'il a intitulé « Le soleil du matin de l'Inde » (en anglais). L'université a adopté la traduction de Tagore de la chanson comme son chant de prière qui est encore chanté aujourd'hui.

La chanson a été choisie comme hymne national par Subhas Chandra Bose en Allemagne. Lorsque la Société germano-indienne a été fondée le 11 septembre 1942 à Hambourg, l'Orchestre symphonique de la radio de Hambourg a joué pour la première fois Jana Gana Mana comme hymne national de l'Inde nouvellement indépendante.

Avant d'être officiellement adopté comme hymne national indien en 1950, Jana Gana Mana a été entendu dans le film Hamrahi de 1945. Il a également été adopté comme chanson de l'école Doon School en 1935.

Paroles

En autres écritures

Transcriptions phonétiques

Traduction française 
Tu es le souverain des âmes du peuple,
Toi qui diriges le destin de l'Inde !
Ton nom soulève les cœurs
Du Pendjab, du Sindh, du Gujarat, du Maharashtra,
Du Dravida, de l'Orissa et du Bengale !
Il résonne dans les montagnes des Vindhyas et des Himalayas,
Se fond dans la musique de la Yamuna et du Gange
Et est chanté par les vagues de l'océan Indien !
Ils prient pour avoir ta bénédiction et chantent tes louanges,
Le salut du peuple est dans tes mains !
Tu es le souverain des âmes du peuple,
Tu es celui qui diriges le destin de l'Inde !
Victoire à toi! Victoire à toi!
Victoire, victoire, victoire à toi.</poem>

Article connexe 
 Symboles nationaux de l'Inde
 Amar Shonar Bangla – aussi par Rabindranath Tagore.

Références 

Hymne national
Politique dans le monde indien
Chanson indienne
Rabindranath Tagore
Symbole de l'Inde